Østrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Østrup Sogn i Nordfyns Kommune
 Østrup (Nordfyns Kommune) – en landsby i Østrup Sogn
 Østrup (Albæk Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Albæk Sogn
 Østrup (Glud Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Glud Sogn
 Østrup (Håstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Håstrup Sogn
 Østrup (Kirkerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kirkerup Sogn
 Østrup (Saltum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Saltum Sogn
 Østrup (Skader Sogn) – en bebyggelse i Skader Sogn
 Østrup (Undløse Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Undløse Sogn
 Østrup (Vesthimmerlands Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Vognsild Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Østrup (ladegård) - ladegård ved Fredensborg Slot

Se også 
 Johannes Østrup